Vilmorin kan som auktorsförkortning betyda:

 Elisa de Vilmorin
 Henry Lévêque de Vilmorin
 Louis de Vilmorin
 Maurice Lévêque de Vilmorin
 Philippe Lévêque de Vilmorin

Robotskapade auktorsförkortningar